

Мрувкі — село в гміні Візна Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Мрувкі — село в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства